Evangeliar von Echternach ist eine übliche Bezeichnung verschiedener Werke der Buchmalerei, die im Skriptorium des Klosters Echternach entstanden oder dort aufbewahrt wurden:

 das Echternach-Evangeliar, ein Werk der insularen Buchmalerei, das um 690 entstand und heute unter der Signatur Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 9389 aufbewahrt wird
 ein Evangeliar der insularen Buchmalerei, das in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts in Echternach oder Trier entstand und heute im Trierer Domschatz aufbewahrt wird, siehe Evangeliar von Echternach im Trierer Domschatz
 der Codex aureus Epternacensis, ein Werk der ottonischen Buchmalerei, das um 1030–1050 entstand und heute unter der Signatur Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 156 142 aufbewahrt wird
 ein auch als Speyerer Evangeliar bekanntes Werk der ottonischen Buchmalerei, das um 1043–1046 entstand und heute unter der Signatur Madrid, Escorial, Cod. Vitr. 17 aufbewahrt wird